Краси́льникова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Красильникова, Елена Геннадьевна — российский культуролог.
 Красильникова, Ирина Петровна (род. 1922) — советский врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор.
 Красильникова, Ксения Васильевна (род. 1991) — российская фигуристка, чемпионка мира.
 Красильникова, Любовь Матвеевна — мать А. А. Дельвига, друга А. С. Пушкина.
 Красильникова, Мария Владиленовна (род. 1956) — народный художник РФ (2006), член-корреспондент Российской академии художеств.
 Красильникова, Наталья (род. 1975) — российская актриса.
 Красильникова, Ольга Константиновна — российский политик, депутат Госдумы 6-го созыва.